Die Segunda División 2008/09 (offiziell Liga Adelante) war die 78. Spielzeit der zweithöchsten spanischen Fußballliga. Sie begann am 30. August 2008 und endete am 21. Juni 2009 mit dem 42. Spieltag. Meister wurde der Deportivo Xerez.

Vor der Saison 
Die 22 Mannschaften trafen an 42 Spieltagen jeweils zweimal aufeinander. Die drei besten Mannschaften stiegen in die Primera División auf. Die letzten vier Vereine stiegen ab.

Als Absteiger aus der Primera División nahmen Real Saragossa, Real Murcia und UD Levante teil. Aus der Segunda División B kamen der FC Alicante, FC Girona, SD Huesca und Rayo Vallecano.

Teams

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Nach der Saison 
 Aufsteiger in die Primera División
 1. – Deportivo Xerez
 2. – Real Saragossa
 3. – CD Teneriffa

 Absteiger in die Segunda División B
 19. – Deportivo Alavés
 20. – FC Alicante
 21. – SD Eibar
 22. – Sevilla Atlético

 Absteiger aus der Primera División
 Betis Sevilla
 CD Numancia
 Recreativo Huelva

 Aufsteiger in die Segunda División
 FC Cádiz
 FC Cartagena
 Real Unión Irún
 FC Villarreal B

Torschützenliste

Weblinks 
 Resultados Históricos Del Fútbol Español arquero-arba.futbolme.net
 Segunda División lafutbolteca.com

Einzelnachweise 

2008/09
Fußballsaison 2008/09